Die Bundesliga 2019/20 war bei den Männern die 54. und bei den Frauen die 45. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Deutscher Meister bei den Herren wurde der 1. FC Saarbrücken-Tischtennis und bei den Damen der ttc berlin eastside.

Männer 

Aus der zweiten Liga wollte nach Ende der Vorsaison kein Verein aufsteigen, sodass der neu gegründete TTC Neu-Ulm eine Wildcard erhielt, um die Liga auf die Sollstärke von 12 Teams aufzustocken.

Die Saison der Männer begann am 17. August 2019, die Hauptrunde endete wegen der COVID-19-Pandemie vorzeitig nach 21 (von 22 vorgesehenen) Spieltagen am 8. März 2020. Als neuer Termin für die Play-off-Runden zur Ermittlung des deutschen Meisters wurden der 10./11. Juni für die Halbfinals und der 14. Juni für die Finals festgelegt. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-offs teil, wobei außerplanmäßig ohne Zuschauer bis zu fünf Einzel (statt vier Einzel und ein Abschlussdoppel) gespielt wurden und die Halbfinals als einzelne Partien und nicht als Best-of-Three stattfanden. Die elft- und zwölftplatzierten Mannschaften sollten absteigen, aus der 2. Liga wollte aber nur der TTC OE Bad Homburg aufsteigen, sodass Grenzau die Klasse halten konnte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Play-offs

Frauen 

Bei einer Sollstärke von zehn Teams erhöhte der bisherige Zweitligist TSV Schwabhausen die Zahl der Mannschaften als einziger Aufsteiger auf neun. Die Saison begann am 21. September 2019 und sollte am 3. Mai 2020 enden, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen, der ttc berlin eastside wurde ohne Play-offs Meister.

Tabellen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Frauen
 Bundesliga der Männer auf mytischtennis.de
 Bundesliga der Frauen auf mytischtennis.de

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2019
Tischtennisveranstaltung 2020
Tischtennis-Bundesliga